«Про дудочку и птичку» — рисованный мультфильм киностудии «Союзмультфильм» 1977 года.

Две весёлые истории о маленьких и для маленьких: «Уточка и дудочка» (по стихотворению Екатерины Каргановой) и «Про птичку» (по стихотворению Овсея Дриза).

Сюжет 
Мультфильм состоит из двух историй, не связанных между собой и созданных по стихотворениям детских писателей.

Уточка и дудочка 
В первой своей части мультфильма мы знакомимся с маленькой капризной уточкой, которой мама, по её же просьбе, подарила дудочку. Подарок настолько понравился малышке, что она с ним попросту не расставалась. А так как музыкантша из капризной уточки была не очень важной, то все окружающие звери в полной мере прочувствовали на себе последствия такого подарка. В конце концов, соседи отняли у уточки дудочку и пожаловались маме-утке, но та вместо того, чтобы укорить свою дочку, вместо дудочки подарила ей уже барабан.

Про птичку 
Во второй части мультфильма рассказывается об одном кошачьем семействе, которой пришла идея пойти в фотосалон, чтобы сделать семейную фотографию. Однако тут возникла большая проблема: как только козёл-фотограф объявлял «сейчас вылетит птичка», никто уже и не думал о фотографировании. Кошачье семейство приняло это буквально и, в результате, всё, что было в салоне, пришло в беспорядок. Как потом извинялся за происшествие папа-кот, глава семейства: «Подвела привычка!».

Создатели

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Птички», Союзмультфильм, дистрибьютор «Союз».

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1977 года
Мультфильмы Гарри Бардина
Мультфильмы о животных
Мультфильмы о птицах